Versandbeutel steht für:
 Versandbeutel aus Kraftpapier, siehe Briefumschlag #Größen
 Folienversandbeutel